Яросла́ва (синтез двух женских форм именных основ: крат. прил. яръ- букв. «буйный, лютый, агрессивный, резкий, крепкий» и -слав- букв. «слава») — славянское личное женское имя.

История 
Является женским именем дохристианского происхождения. Женская форма мужского общеславянского личного имени «Ярослав». В отличие от мужского соответствия, в Средневековье пользовалось незначительной популярностью. Фиксируется как имя, дававшееся представительницам правящих княжеских династий. Старейшее упоминание имени 1188 год — дочка Ростислава Рюриковича, Великого князя киевского, жена Святослава Игоревича (Літопис руський. За Іпатським списком, 346 ) (см. Родовые имена Рюриковичей).

В Польше в форме «Jarosława» впервые зафиксировано в 1265 году, в форме «Jerosława» в 1409 году).

Сегодня имя пользуется сравнительной популярностью у чехов, поляков, южных славян, на западной Украине.

Формы 
 
 , 
 
 

Производные формы: , , Рося.

Примечания 

Женские имена
Русские женские имена
Имена славянского происхождения